Euphoria pode se referir à:

Botânica 
 Euphorbia, um gênero botânico da família Euphorbiaceae
 Euphorianthus, um gênero botânico da família Sapindaceae

Tecnologia 
 Euphoria (linguagem de programação)
 Euphoria (software), um motor de física para jogos eletrônicos

Televisão 
Euphoria (série de televisão)

Música
 Euphoria (álbum de Ali As)
 Euphoria (álbum de Def Leppard)
 Euphoria (álbum de Enrique Iglesias)
 Euphoria (canção de BTS)
 Euphoria (canção de Lorenn)
 Euphoria Tour

Desambiguação
